Bart kan verwijzen naar:
 BART, een openbaar vervoersysteem in de regio San Francisco
 Bart (Doubs), een gemeente in het Franse departement Doubs
 Bart (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 BartPE, een LiveCD-versie van Windows XP of Windows Server 2003

Personen 
Voornaam
 Bart (voornaam), een jongensnaam

Familienaam
 Andrzej Bart (1951), Pools schrijver
 Jean Bart of Jan Baert (1650-1702), Vlaams kaper in Franse dienst
 Lionel Bart (1930-1999), Brits componist
 Roger Bart (1962), Amerikaans acteur

Zie ook 
 Barth (doorverwijspagina)
 Bert (doorverwijspagina)